Zeis ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Zeis (1840–1887), deutsche Molkereiunternehmerin
 Eduard Zeis (1807–1868), deutscher Chirurg
 Peter Zeis (* 1989), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:

 Berggipfel bei Gschnitz
 Zeiss
 Zais
 Zaiss